La Coppa del Generalissimo 1961 è stata la 25ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Squadre 
Le squadre qualificate sono le migliori otto classificate al termine della Liga Española de Baloncesto 1960-1961, più le quattro migliori della Segunda División (Picadero JC, Club Agromán, Club Bàsquet Mollet e CD Colegio Ateneo).

Le migliori quattro classificate della Primera División entrano in gioco direttamente nei quarti di finale.

Tuttavia il Club Águilas de Bilbao e successivamente il CD Iberia decisero di non prendere parte alla competizione.

Fase a gironi

Gruppo I

Gruppo II

Tabellone 
Il CB Orillo Verde, secondo classificato nell'ultimo campionato, è scomparso alla fine del campionato e non ha partecipato alla fase finale della coppa. In questo modo il tabellone è stato riconfiguarto all'ultimo minuto, data anche l'abbandono del Real Canoe.

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1960-1961

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1961
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Bilbao